Ескоріаль, або Ель-Ескоріаль () — іспанська власна назва. Також — Ескоріяль.

Топоніми

Ель-Ескоріаль (Аргентина) — муніципалітет і село.
 Ескоріаль (вулкан)
 Ескоріаль (річка)

Сан-Лоренсо-де-Ель-Ескоріаль — муніципалітет  і містечко.
 Ель-Ескоріаль — муніципалітет і містечко.
 Ескоріальський монастир — монастир в Сан-Лоренсо-де-Ель-Ескоріалі.
 Ескоріальська королівська бібліотека — бібліотека при Ескоріальському монастирі.

Інше 
 «Ескоріаль» — іспанський журнал в 1940—1950 рр.

Примітки